Malin lehetséges jelentései:

 Malin, svéd férfiutónév

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Malin (Oregon)

 Csehország
 Nový Malín

 Írország
 Malin (Írország)

 Lengyelország
 Malin (Lengyelország)

 Mianmar
 Malin (Mianmar)

 Románia
 Almásmálom – román neve Malin